Herslev Sogn henviser til flere artikler:
 Herslev Sogn (Fredericia Kommune) – et sogn i Fredericia Kommune og i Fredericia Provsti
 Herslev Sogn (Lejre Kommune) – et sogn i Lejre Kommune og i Lejre Provsti